В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мері Джо Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Паулюс 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (переможниця)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)
 Барбара Паулюс (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix